Bosznia-Hercegovina
Podgradina falu Glamoč községben, Livnói/Hercegboszniai kantonban
Podgradina falu Livno községben, Livnói/Hercegboszniai kantonban

 Horvátország
Podgradina falu Posedarje községben, Zára megyében
Podgradina falu Slivno községben, Dubrovnik-Neretva megyében